El Torneig de São Paulo 2012, també conegut com a Brasil Open 2012, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que forma part de les sèries 250 de l'ATP. La dotzena edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 de febrer del 2012 al Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães de São Paulo, Brasil. Fou la primera edició del torneig celebrada a São Paulo després de disputar-se a Costa do Sauipe des de la seva creació l'any 2001.

El tennista espanyol Nicolás Almagro va guanyar aquest títol per tercera ocasió després dels aconseguits els anys 2008 i 2011.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2012
ATP World Tour 2012